Typ 146 oder Type 146 steht für:

 Fiat Uno (Typ 146), Automodell der Marke Fiat
 Peugeot Typ 146, Automodell der Marke Peugeot
 Bristol Type 146, Flugzeug von Bristol

Abkürzung